Barbara Baehr, een Duits arachnologe
Martin Baehr, een Duits entomoloog